

Anni
71 – anno del I secolo d.C.
71 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
71 – numero naturale

Altro
'71 – film del 2014 diretto da Yann Demange

71 – "omm e' merd" è il suo significato nella smorfia napoletana